Оксана Александровна Почéпа (творческий псевдоним до 2004 года — Акула; род. 20 июля 1984, Ростов-на-Дону) — российская певица, актриса, автор и исполнитель песен, радиоведущая.

Биография 
Есть брат Михаил.
Участвовала в выступлениях ростовских детских ансамблей, пела, писала стихи. Занималась акробатикой. 

По инициативе отца, Александра, который сам когда-то мечтал о карьере артиста, в 1991 году поступила в музыкальную школу им. Римского-Корсакова.

В 1997—1998 годах была солисткой молодёжного проекта «Малолетка», в составе этого проекта впервые выступила на сцене Ростовского дворца спорта, участвовала в туре «Молодежь против наркотиков».

В 2000 году переехала в Москву, так как получила приглашение в новый музыкальный проект «Акула» от Сергея Жукова.

В 2001 году выходит дебютный альбом «Кислотный DJ», начинаются гастроли и выступления.

В 2002 году вышел второй альбом «Без любви». В том же году исполнила песню «Девчонка-акула» с группой «Банда Андрюха».

В 2004 году после гастролей по городам США осталась там жить на два года.

В 2006 году вернулась в Россию и возобновила концертную деятельность уже под настоящим именем.

Работала радиоведущей хит-парада «Юни-хит» на радиостанции «Юность».

В 2013 году провела юбилейный концерт «Акула — 15 лет на сцене».

В 2014 году баллотировалась в Совет депутатов поселения Краснопахорское города Москва от партии КПРФ.

5 сентября 2014 г. принимала участие в открытии футбольного стадиона ФК «Спартак» (Москва) «Открытие Арена», её выступление совпало с выходом команд на разминку.

В 2015 году номинирована на премию телеканала MusicBox в номинации Gold и возвращается в эфир Русского радио и хит-парад «Золотой граммофон» с песней «Мелодрама» («Мама, вчера на больших экранах»; музыка и слова — Г. Дудин).

19 июня 2018 года выступала на FIFA FAN Fest в Москве на Воробьевых горах, в перерыве и после матча ЧМ 2018 Россия — Египет.

В 2020 году участвовала в проекте Авторадио "Пой Дома".

В 2021 году — лауреат премии MusicBox Gold за создание хитов, проверенных временем.

В 2022 году участвует в Битве Поколений на МузТВ. 8 июля выступила на стадионе Петровский перед матчем легенд ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва).

Работы

Дискография 

В составе проекта «Малолетка»
 «Где-то звёзды» (1999)
 Ночь (4:24)
 Увидимся (4:09)
 Дождь (4:03)
 Я люблю тебя (4:26)
 Не верю (4:00)
 Хозяйка любви (3:58)
 Полюби (3:50)
 Сон со мной (4:10)
 Где-то звёзды (4:30)
 Дождь (Remix) (4:59)
 Ночь (Remix) (3:36)
 Megamix (1:09)

В составе проекта «Акула»
 «Кислотный DJ» (2001)
 Кислотный DJ (3:55)
 Я убегаю (3:42)
 Не молчи (4:12)
 С тобою рядом (4:24)
 Позвони (3:36)
 День, ночь (4:14)
 Слёзы на морозе (4:12)
 Плачу (5:56)
 Я больше не люблю тебя (5:03)
 Я мечтаю (4:09)
 Жена (3:45)
 Любовь моя (3:48)
 Мало (3:15)

 «Без любви» (2003)
 Полюби (3:38)
 Девочка (3:33)
 Я так хочу (3:55)
 Рада (3:34)
 Ты любишь маму (4:30)
 Люби меня (3:52)
 Ради тебя (3:32)
 Папа (4:08)
 Принцесса (4:15)
 Не холодно, не жарко (4:02)
 Не говори о любви (4:41)
 Я убегаю (ремикс) (8:45)

 «Такая любовь» (2006)
 Такая любовь (4:21)
 Вчера (3:33)
 Я люблю лишь тебя (3:52)
 Радиорынок (3:21)
 Не подходи (3:29)
 Праздник без тебя (6:00)
 Поздно (3:31)
 Прости Прости (6:35)
 Знаешь (3:24)
 Стаи птиц (3:33)
 Старый цыган (3:38)
 Такая любовь ремикс (6:02)
 Вчера ремикс (3:15)
 Объясни (3:33)
 Пуля (3:53)

Сольные альбомы
 «Акула» (2010)
 Утро без тебя
 Непонятно, почему
 Она
 Слова
 Заразилась тобой
 Секс (feat. Иван Демьян, вокалист группы «7Б»)
 Нежность
 Такая любовь
 Стаи птиц
 Те, кто меня
 Вьюга
 Не говори мне о любви
 Слова (feat. Alex Nevsky)
 Такая любовь (Matuya & T-Lovers rmx)
 Стаи птиц (Dj Audiophil rmx)
 Почепа (feat. С.Шнуров)

 «Звезда» (2014)
 Звезда (feat OnAir alex Piletski rmx)
 Музыка детства
 Ушла в рассвет
 По подоконнику дождь
 Гол! Это наш футбол!
 Я не знаю, как птицы…
 Бесполезные дни
 Я держусь за тебя
 Радиопривет
 Пополам (DJ Anisimov rmx)
 Гол! Это наш футбол! (DJ Disun rmx)
 Гол! Это наш футбол! (Raduga rmx)
 Музыка детства (DJ Anisimov rmx)
 Такая любовь (Malkovich’s back to 80’s rmx)

Синглы
«Прощай, Берлин» (сингл 2015)
«Мелодрама» (сингл 2015)
 Оксана Почепа — Мелодрама (музыка и слова — Г. Дудин)
 Оксана Почепа — Мелодрама (DJ Tarantino rmx)
 Оксана Почепа — Мелодрама (DJ Solovey rmx)

«Подруга» (сингл 2016)
«Невеста» (сингл 2018)
«Те кто меня… (Histrionic rmx)» (сингл 2020)
«Дети девяностых» (Оксана Почепа, Илья Зудин — сингл 2020)
«Дети девяностых» DFM RMX (Оксана Почепа, Илья Зудин, DJ ЦветкоFF — сингл 2022)

Видеография 

Акула
 2001 — Кислотный DJ (режиссёр А. Игудин)
 2001 — Мало (режиссёр А. Игудин)
 2001 — Я убегаю (режиссёр А. Игудин)
 2002 — Полюби (режиссёр М. Сегал)
 2003 — Такая любовь (режиссёр А. Игудин)

Оксана Почепа
 2007 — Утро без тебя (режиссёр А. Игудин)
 2011 — Помоги мне (режиссёр И. Емельяненко) (feat. Группа 7Б)
 2011 — Она (режиссёр Д. Архангельский)
 2011 — Звезда (режиссёр В. Фокеев) (feat. OnAir)
 2012 — Вьюга (режиссёр Д. Архангельский)
 2013 — Бесполезные дни (режиссёр Д. Козлов)
 2013 — Я пополам тебя не поделю (режиссёр А. Соболев)
 2013 — Счастье есть (режиссёр Ж. Данелян)
 2013 — Я забыла рук твоих тепло (режиссёр Ж. Данелян)
 2014 — Ушла в рассвет (режиссёр А. Соболев)
 2015 — Мелодрама (режиссёр Ж. Данелян)
 2015 — Мелодрама (DJ Tarantino rmx) (режиссёр Ж. Данелян)
 2016 — Подруга (режиссёр Ж. Данелян)
 2020 — Те кто меня… (Histrionic remix) (режиссер — А. Соболев)
 2020 — Дети девяностых (Оксана Почепа и Илья Зудин) (режиссер — Ж. Данелян)

Фильмография 
 2008 — «Стритрейсеры» (режиссёр О. Фесенко), в эпизодической роли
 2010 — Сериал «Время счастья 2» (режиссёр Д. Сорокин), в роли самой себя
 2014 — Короткометражный фильм «109 лет как минимум», главная роль

Примечания

Ссылки 
 
 
 Интервью сайту starstory.ru 
 Певица Оксана Почепа: «Мел Гибсон — потрясающий мужчина»

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Руки вверх!
Музыканты Ростова-на-Дону
Дети-певцы России
Поп-вокалисты России